Stati Uniti d'America
 Millersburg – città della Contea di Elkhart, Indiana
 Millersburg – città della Contea di Iowa, Iowa
 Millersburg – città della Contea di Bourbon, Kentucky
 Millersburg – villaggio della Contea di Presque Isle, Michigan
 Millersburg – capoluogo della Contea di Holmes, Ohio
 Millersburg – città della Contea di Linn, Oregon
 Millersburg – borough della Contea di Dauphin, Pennsylvania